PJ puede referirse a:

Iniciales 
 Pete Junior, un personaje de dibujos animados de The Walt Disney Company;
 Peter Jackson, un director de cine;
 PJ Harvey, una cantautora inglesa;
 P. J. Hogan, un director de cine;
 Djahanshah Aghssa (Persian John), un pj de punk;

Siglas 
 Partido Justicialista, un partido político de Argentina;
 Primero Justicia, partido político Venezolano;
 Policía Judicial, un cuerpo de policía así llamado en numerosos países de lengua española. Sus mismas siglas corresponden a los cuerpos de policía homólogos de Portugal (Polícia Judiciária) y de Francia (Police Judiciaire);
 Este último ha dado su nombre a una serie de televisión de Francia: P.J.;
 Poder judicial;
 Petajoule (PJ - 1015 Joule) y Picojoule (pJ - 10-12 Joule), unas unidades del Sistema Internacional de Unidades para energía, trabajo y calor;
 Personaje jugador, un término usado en los juegos de rol;
 Pearl Jam, un grupo de rock estadounidense;
 The Pharmaceutical Journal, la publicación oficial de la Royal Pharmaceutical Society of Great Britain;
 Perverted-Justice, un grupo activista antipedofilia de Estados Unidos;
 Private joke, un término usado en el argot de Internet;
 Air Saint-Pierre, una aerolínea de Francia estacionada en la isla norteamericana de San Pedro y Miquelón (Saint-Pierre et Miquelon en francés, código IATA: PJ);
 PJ Trailers, un fabricante estadounidense de camiones y remolques;

 Código 
 PJ es un código que significa Air Saint-Pierre en el código de aeropuertos de IATA (aun así, según el código de aeropuertos de OACI, el código de Air Saint-Pierre es SPM'');

Geografía 
 Petaling Jaya, una ciudad de Malasia;
 Putrajaya, una ciudad de Malasia;
 Pärnu-Jaagupi, una ciudad de Estonia.

Siglas